Detski Mir ist die Bezeichnung für:
einen Fernsehsender in Russland, siehe Detski Mir (Fernsehsender)
eine Handelskette in Russland, siehe Detski Mir (Handelskette)